|-
| 122901 - || || 19 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122902 - || || 21 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122903 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122904 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122905 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122906 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122907 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122908 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122909 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122910 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122911 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122912 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122913 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122914 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122915 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122916 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122917 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122918 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122919 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122920 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122921 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122922 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122923 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122924 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122925 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122926 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122927 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122928 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122929 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122930 - || || 19 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122931 - || || 20 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122932 - || || 20 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122933 - || || 20 de setembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122934 - || || 21 de setembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122935 - || || 21 de setembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122936 - || || 21 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122937 - || || 21 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122938 - || || 22 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122939 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122940 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122941 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122942 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122943 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122944 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122945 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122946 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122947 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122948 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122949 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122950 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122951 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122952 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122953 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122954 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122955 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122956 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122957 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122958 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122959 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122960 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122961 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122962 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122963 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122964 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122965 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122966 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122967 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122968 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122969 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122970 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122971 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122972 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122973 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122974 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122975 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122976 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122977 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122978 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122979 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122980 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122981 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122982 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122983 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122984 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122985 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122986 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122987 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122988 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122989 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122990 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122991 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122992 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122993 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122994 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122995 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122996 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122997 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122998 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122999 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123000 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
2